Подчуфаров (Подчуфарова) — фамилия.

Подчуфаров 
 Подчуфаров, Александр Гаврилович (1911—1978) — Герой Советского Союза.

Подчуфарова 
 Подчуфарова, Ольга Владимировна (род. 1992) — российская биатлонистка.
 Подчуфарова, Валентина Ивановна (1924—2007) — участница Великой Отечественной войны, партизан.

См. также 
 Чуфаров
 Чуфарово
 Чуфаровка